Fer steht für:
 Barrière de fer, Festungsbauwerk
 Fer (Gattung), Heuschreckengattung
 Fer Servadou, Rebsorte 

Fer ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Rodríguez Fer (* 1956), spanischer Schriftsteller
 Donat Fer (1836–1912), Schweizer Politiker (liberal/radikal) und Uhrenfabrikant
 Émilie Fer (* 1983), französische Wildwasser-Kanutin
 Gwendolen Fer (* 1986), französische Vielseitigkeitsreiterin, Leiterin eines Reitstalls und Ausbilderin
 Jetro Fer (* 1990), surinamischer Fußballspieler
 Leroy Fer (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Nicolas de Fer (1646–1720), französischer Kartograf
 Philibert Jambe de Fer (um 1515–um 1572), reformierter Renaissancekomponist aus Frankreich
 Victoria Fer (1881–1963), französische Opernsängerin (Sopran)

FER steht als Abkürzung für:
 Fachempfehlungen zur Rechnungslegung, Schweizer Standards für die Rechnungslegung in Unternehmen
 Fahrzeugeinstellungsregister
 Fahrzeugelektrik Ruhla
 FER (Kroatien), kroatische Fakultät für Elektrotechnik und elektronische Datenverarbeitung in Zagreb
 Ferrovie Emilia Romagna, italienisches regionales Verkehrsunternehmen
 Forschungsstelle für deutsches und internationales Eisenbahnrecht mit Sitz in Köln
 frame error ratio (auch frame error rate), siehe Paketfehlerhäufigkeit (vgl. Bitfehlerhäufigkeit)
 Sammlung FER Collection, seit 2009 im Ulmer Stadtregal befindliche Kunstsammlung von Friedrich Erwin Rentschler
 für eigene Rechnung, d. h. nach Verrechnung der Rückversicherung (aus dem Rechnungswesen)
 Ferrovie Emilia Romagna, eine italienische Bahngesellschaft

Siehe auch:
 Fère
 Feer
 Fehr
 Fair
 Ferrit
 Ferrum

Abkürzung